Томага́вк:

 Томагавк — ударна і метальна зброя у північноамериканських індіанців.
 Томагавк — високоточна крилата ракета.
 Dodge Tomahawk — прототип мотоциклу, випущений компанією Dodge.

Див. також 
 Томагок () — топонім